Марвин Шульц (; 15 января 1995 года, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий футболист, полузащитник швейцарского клуба «Хольштайн».

Клубная карьера 
С восьми лет играл за команды различных возрастов «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. С сезона 2014/15 стал привлекаться к тренировкам с основной командой.

15 августа 2015 года дебютировал в Бундеслиге, в поединке «мёнхенгладбахцев» против дортмундской «Боруссии», выйдя на поле в основном составе. За сезон 2015/16 провёл в основном составе восемь поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Люцерн»